În Suedia sunt 1.956 de așezări umane cu titlu de localitate (), conform Biroului Central de Statistică al Suediei (Statistiska centralbyrån) la data de 31 decembrie 2010. O așezare este considerată localitate dacă are minimum 200 de locuitori. Numărul total al populației localităților Suediei este de 8.016.000 de locuitori (2010), care constituie 85% din populația întregii țări.

Localitățile ocupă doar 1,3% din teritoriul țării, densitatea medie a populației lor fiind de 1.491 de locuitori per kilometru pătrat (km²).

Referințe

Bibliografie
 

Suedia
Liste Suedia